Milton Berle (1908-2002), een Amerikaans acteur, auteur en zanger
Berle, een plaats in Noorwegen
Berlé, een plaats in Luxemburg